Грейгове — селище в Україні, у Миколаївському районі Миколаївської області. Населення становить 1422 осіб. Орган місцевого самоврядування — Грейгівська сільська рада.

Історія 
Залізнична станція Грейгове виникла 1873 року. Станція, відтак селище, названі на честь адмірала Олексія Грейга.
Селище при станції почало розбудовуватися лише 1924 року. 

17 липня 2020 року, в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації Вітовського району, селище увійшло до складу Миколаївського району.

Населення 
Згідно з переписом УРСР 1989 року чисельність наявного населення селища становила 1361 особа, з яких 608 чоловіків та 753 жінки.

За переписом населення України 2001 року в селищі мешкало 1417 осіб.

Мова 
Розподіл населення за рідною мовою за даними перепису 2001 року:

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Грейгове 

Селища Миколаївського району